Neill kan som auktorsförkortning betyda:

 David Neill
 Wilfred T. Neill
 Patrick Neill

Robotskapade auktorsförkortningar